Mancinus ist der Name folgender Personen:

* Aulus Hostilius Mancinus, römischer Politiker in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Gaius Hostilius Mancinus, römischer Politiker, der vor allem wegen seiner Niederlage vor Numantia 137 v. Chr. bekannt ist
 Lucius Hostilius Mancinus, römischer Konsul 145 v. Chr.
 Thomas Mancinus (1550–um 1612), deutscher Komponist und Hofkapellmeister